Montecito peut faire référence à :

 Montecito, census-designated place proche de la ville de Santa Barbara, en Californie ;
 Montecito, processeur de la famille de Intel Itanium 2 en version double cœur (dual core) sorti le  ;
 Montecito, casino fictif au Nevada dans la série télévisée Las Vegas.
 The Montecito Picture Company, société de production de cinéma et télévision américaine fondée en 1998 par Ivan Reitman et .